Folds ist der Familienname folgender Personen:

 Chuck Folds (* 1938), US-amerikanischer Jazzpianist des Stride Piano und Swing
 Ben Folds (* 1966), US-amerikanischer Sänger und Pianist

Siehe auch:
 Folz
 Foltz
 Volz
 Voltz